Sam Worthington (1976, Godalming, Surrey, Anglaterra), actor australià.
 Worthington Springs, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Worthington (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.